Bulgaria Open steht für folgende Sportveranstaltungen:

 Bulgaria Open (Badminton)
 Bulgaria Open (Golf)
 Bulgaria Open (Schach)
 Bulgaria Open (Tennis)